Vovkove puede referirse a:

Vovkove, localidad del Raión de Ivanivka en Ucrania; o
Vovkove, localidad del Raión de Berezivka en Ucrania.